Майр () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Майр, Ганс (1877—1918) — поручик немецкой армии, архитектор и инженер-строитель целого ряда Западногалицийских воинских кладбищ.
 Майр, Генрих (1856—1911) — немецкий лесовод, дендролог и ботаник.
 Майр, Георг (1841—1925) — германский статистик и государственный деятель.
  — немецкий палеонтолог.
 Майр, Густав (1830—1908) — австрийский энтомолог.
 Майр, Давид (род. 1984) — итальянский саночник.
 Майр, Зигисфредо (1939—1977) — итальянский саночник.
 Майр, Ига — польская актриса театра и кино.
 Майр, Иоганн-Христофор (1764—1812) — гравёр, картограф.
 Майр, Йорг (род. 1970) — немецкий хоккеист, игравший на позиции защитника.
 Майр, Карл (1883—1945) — немецкий офицер и политик.
 Майр, Михаэль (1864—1922) — федеральный канцлер Первой Австрийской республики с ноября 1920 до июня 1921 года.
 Майр, Патриция (род. 1986) — австрийская теннисистка.
 
 Майр, Эрнесто (род. 1946) — итальянский саночник.
 Майр, Эрнст (1904—2005) — американский биолог германского происхождения.

См. также